En cavale (), film d'Anne Fletcher sorti en 2015 ;
 En cavale (), film de Peter Billingsley sorti en 2016 ;
 En cavale, EP de Pomme sorti en 2016.